Стилистика — филологическая дисциплина, изучающая стили речи.
 Стилистика — совокупность выразительных средств в художественном произведении; особенности его стиля.

См. также 
 Стиль